Mueang Nan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nan, Thailanda, cu o populație de 81.481 de locuitori și o suprafață de 813,126 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 107 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Phu Phiang district.

Referințe 

Amphoe în provincia Nan